Tierra Colorada puede referirse a:
 Tierra colorada, tipo de suelo.
 Tierra Colorada, poblado perteneciente al estado de Guerrero.
 Tierra Colorada, municipio perteneciente a la región centro del estado de Guerrero.
 Tierra Colorada, localidad perteneciente a la región norte del estado de Guerrero.
 La Tierra Colorada, pedanía del municipio de Abanilla.
 Tierra Colorada 1.ª Sección, Tierra Colorada 2.ª Sección y Tierra Colorada 3.ª Sección localidades pertenecientes al estado de Tabasco